Buslijn 49 (Amsterdam)
Buslijn 49 (Geleen-Gulpen)
Buslijn 49 (Rossum-Andel)
Buslijn 49 (Zuidbroek-Siddeburen)